Zaleđe (nogomet), nogometno pravilo
Zaleđe (hokej na ledu), pravilo u hokeju na ledu